La Coppa di Romania 2015-2016 si è svolta dal 13 dicembre 2015 al 10 aprile 2016: al torneo hanno partecipato undici squadre di club rumene e la vittoria finale è andata per la terza volta, la seconda consecutiva, al .

Regolamento
Le squadre hanno disputato ottavi di finale (a cui hanno partecipato le classificate dal quinto al decimo posto al termine della regular season di Divizia A1 2014-15, più le due neopromosse dalla Divizia A2 2014-15), quarti di finale (a cui si sono aggiunte le prime quattro classificate al termine della regular season di Divizia A1 2014-15), entrambe giocate con gare di andata e ritorno (viene disputato un golden set in caso di stesso quoziente set), semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 2015
Pallavolo nel 2016
Coppa di Romania (pallavolo maschile)